Flávio Moreira é um cantor e compositor brasileiro, cujo estilo incorpora o samba. Nasceu no Rio de Janeiro, capital do estado homônimo.

Cantores de samba
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro